Даниэ́ль По́ульсен (; ) — датский кёрлингист.

В составе мужской сборной Дании участник чемпионатов  и . В составе  юниорской мужской сборной Дании участник . Чемпион Дании среди  и .

Играет в основном на позиции второго.

Достижения 
 : золото (2020).
 : золото (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу